

Geografia
 Isola di Lejkin – isola russa situata nel mare di Laptev

Persone
 Jakub Lejkin (1906-1942) – avvocato polacco, amministratore del Ghetto di Varsavia
 Nikolaj Aleksandrovič Lejkin (1841-1906) – scrittore e giornalista russo
 Vyacheslav Leykin (1937) – poeta russo